John Hobbs ist der Name folgender Personen:

* John Hobbs (Missionar) (1800–1883), neuseeländischer Missionar
 John Hobbs (Ornithologe) (1920–1990), britisch-australischer Polizist und Ornithologe 
 John Hobbs (Baseballspieler) (* 1955), US-amerikanischer Baseballspieler
 John Raymond Hobbs (auch Jack Hobbs; 1929–2008), britischer Chemiker 
 John Talbot Hobbs (Joseph John Talbot Hobbs; 1864–1938), australischer Artillerieoffizier

Siehe auch:
 Jack Hobbs